SKB — японская оружейная компания, возникшая в 1855 году как предприятие по ремонту огнестрельного оружия, после капитуляции Японии в 1945 году переориентированное на выпуск охотничьих ружей. В 2009 году оружейная фабрика SKB в префектуре Ибараки остановила работу и в 2010 году была ликвидирована (оборудование, техническая документация и право на использование бренда «SKB» были проданы американской фирме «G.U. Inc.», и производство бывших японских ружей продолжено на заводах «Akus» и «Akdas» на территории Турции)
 Toyota SKB — японский грузовик
 Объединённые силы обеспечения Германии () — один из видов вооружённых сил ФРГ, образован 1 октября 2000 года.

См. также 
 СКБ (значения)

Примечания